T16 steht für:
 Leuchtstofflampen in der Bauform T16 (röhrenförmig = tubular/16 mm Breite)
 den Gordini Type 16, einen Rennwagen
 Preußische T 16 (Versuch), eine Versuchslokomotive
 Preußische T 16, eine Lokomotive
 T 16 (1939), ein Boot des Typs Torpedoboot 1937 der Kriegsmarine
AT&T T-16, ein Kommunikationssatellit

Abkürzung